VLE est un sigle qui peut faire référence à :
 Valeur limite d'exposition, une notion utilisée en hygiène du travail ;
 Velocity landing extended, un sigle aéronautique qui signifie vitesse maximale train sorti ;
 Valeur limite d'émission, fixée par diverses directives selon le composé volatil concerné ;
 Virtual Learning Environment, un espace numérique de travail pour l'éducation.

VLE est un code qui désigne :
Volare Web (Italie), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

VLE est une plate-forme de multimodélisation et de simulation de systèmes
dynamiques :
 Virtual Laboratory Environment est un logiciel Open Source développé en C++ basé sur le formalisme à événements discrets DEVS (de l'anglais Discrete Event System Specification).

Code